Tectona, un genre de plantes de la famille des Lamiaceae, dont fait partie Tectona grandis, le Teck ;
Tectona (entreprise), une entreprise française, créée en 1977, qui conçoit et commercialise du mobilier d'extérieur.